

Lugares 
 Ilha Tiriri — no litoral da Paraíba, Brasil

Aves 
 João-porca (Lochmias nematura) — da família Furnariidae; conhecida popularmente como tiriri, tridi, capitão-da-porcaria, capitão-das-porcarias, joão-suiriri, macuquinho, presidente-da-porcaria e presidente-das-porcarias
 Tiririzinho-do-mato (Hemitriccus orbitatus) — da família Tyrannidae endémica do Brasil
 Synallaxis spixi — da família Furnariidae; conhecida popularmente como joão-tiriri, bentererê, bentereré, joão-penenê, joão-teneném e tenenê

Religião 
 Exu de umbanda — de acordo com a crença religiosa, são espíritos de diversos níveis de luz que incorporam nos médiuns.

Desambiguação